El término CAAD son siglas que pueden referirse, en esta enciclopedia:

 al Club de Aventuras AD;
 al diseño arquitectónico asistido por computadora, por sus siglas en inglés.

Siglas